Neuvorwerk ist die Bezeichnung für folgende geografische Objekte:

 Neuvorwerk (Dassow), früheres Vorwerk von Dassow; heute Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
 Neuvorwerk (Lübbenau/Spreewald), früheres Vorwerk des Gutsbezirkes Schloss Lübbenau; heute Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg, Deutschland

 Neuvorwerk (Przemków), Wüstung und ehemalige Landgemeinde im Amtsbezirk Primkenau; heute Przemków, Powiat Polkowicki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Neuvorwerk (Oberglogau), deutscher Name von Bud, Ortschaft der Stadt- und Landgemeinde Oberglogau, Powiat Prudnicki, Woiwodschaft Opole, Polen
 Neuvorwerk, deutscher Name von Nowy Folwark (Cieszków), Ortschaft der Landgemeinde Cieszków, Powiat Milicki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Neuvorwerk, deutscher Name von Nowy Folwark (Krotoszyn), Ortschaft der Stadt- und Landgemeinde Krotoszyn, Powiat Krotoszyński, Woiwodschaft Großpolen, Polen

Neuvorwerk bezeichnet außerdem:

 Domäne Neuvorwerk, Baudenkmal in Ratzeburg, Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein, Deutschland